The Girl Who Came Back – film del 1918 diretto da Robert G. Vignola 
 The Girl Who Came Back – film del 1921 diretto da Edward Gordon
 The Girl Who Came Back – film del 1923 diretto da Tom Forman 
 The Girl Who Came Back – film del 1935 diretto da Charles Lamont